

Іст-Грінбуш — місто, штат Нью-Йорк
 Іст-Грінбуш — переписна місцевість, штат Нью-Йорк